Oatlands bezeichnet folgende Plätze:

im Vereinigten Königreich:
Oatlands (Surrey), eine Ortschaft im County Surrey, England
Oatlands Palace, ein Adelssitz, der als königliches Schloss genutzt wurde
Oatlands (Glasgow), ein Stadtviertel von Glasgow, Schottland
Oatlands (North Yorkshire), in Harrogate, North Yorkshire, England

in den Vereinigten Staaten:
Oatlands (Virginia), eine Ortschaft im Loudoun County, im US-Bundesstaat Virginia 
Oatlands Historic District, ein historischer Distrikt im Loudoun County, im US-Bundesstaat Virginia 
Oatlands (Haus), das Hauptgebäude des Oatlands Historic District, im NRHP 

in Australien:
Oatlands (New South Wales), ein Vorort von Sydney
Oatlands (Tasmanien), eine Kleinstadt in Tasmanien